Pojem Klenová má více významů:

 místní názvy
 Klenová – obec v okrese Klatovy
 Klenová (Nová Bystřice) – vesnice, část města Nová Bystřice
 Klenová (okres Snina) – obec na Slovensku v okrese Snina
 Klenová (Malé Karpaty) – vrch na Slovensku
 Klenová (Šumavské podhůří) – hora u města Klatovy
 Klenová (hrad) – hrad na hoře Klenová u města Klatovy
 Rašeliniště Klenová – přírodní památka u obce Nová Bystřice

 příjmení
 Eva Klenová (1924–1998) – česká herečka, překladatelka a spisovatelka

 ulice
 Klenová (Praha)
 Klenová (Trutnov)

 jiný význam
 Horská klenová bučina – biotop, listnatý les s dominancí buku lesního
 Klenová alej u Koječína – památné stromořadí u vsi Koječín

Externí odkazy